Arta peut faire référence à :

Personnalités portant le prénom Arta 
  ou Arta Mucaj (née en 1974), actrice albanaise du Kosovo.
 Arta Dobroshi (née en 1980), actrice albanaise du Kosovo.
  (née en 1980), chanteuse albanaise.

Toponymie 
 Arta, une ville de la république de Djibouti et capitale de la région d'Arta.
 Artà, une commune et une localité espagnoles situées à l'est de l'île de Majorque dans les Baléares.
 Arta, un quartier de Ziortza-Bolibar, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Árta, une ville et une préfecture au nord-ouest de la Grèce ;
 Le district régional d'Árta, district régional de Grèce autour de la ville du même nom.
 Arta Terme, une commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne.
 Le golfe d'Arta, ancien nom du golfe Ambraciquen au nord-ouest de la Grèce.

Faune 
 , un genre de papillon de la famille des Pyralidae.

Cinéma 
 Artă (« Art »), un film roumain réalisé par Adrian Sitaru en 2014.

Autre 
 Arta, un cratère d'impact sur Mars.

Homonymie de toponyme